Kriegslied steht für
 ein Soldatenlied
militärischer Marschgesang
 das Kriegslied von Matthias Claudius